Le nom Cambria peut désigner :

Toponymes 
 Aux 
Cambria (Californie)
Cambria (Illinois)
Cambria (Iowa)
Cambria (Michigan) (proche de Hillsdale (Michigan), où est situé le Hillsdale College)
Cambria (New York)
Cambria Heights
Cambria (Pennsylvanie) 
Cambria (Wisconsin)

Autres homonymes 
 Le Cambria, une plante
 La police d'écriture Cambria de Microsoft créée pour Windows Vista
 Le cotre de course Cambria, de 1928, construit en écosse au chantier naval William Fife & Son
 La goélette Cambria, de 1868, challenger à la Coupe de l'America de 1870
 Le RMS Cambria, paquebot transatlantique de la Cunard Line, lancé en 1844.

Paronymes 
 La  Cambrie (Cambria en latin), ancien nom du pays de Galles

Homonymie de localités aux États-Unis